Wutzky ist der Name folgender Personen:

 Anna Charlotte Wutzky (1890–1952), deutsche Schriftstellerin
 Emil Wutzky (1871–1963), Gewerkschafter, Genossenschaftler und sozialdemokratischer Politiker